A veia supra-orbital é uma veia da cabeça.

Supra Orbital